Merke steht für:
 Merke oder Merki, Siedlung und ehemalige mittelalterliche Stadt im südlichen Kasachstan
 Rajon Merke oder Rajon Merki, Rajon um Merki
 Merke oder Merki (Fluss), Fluss durch Merki

Mêrke steht für:
 Mêrke, Ort im Koisanjaq District, Erbil (Gouvernement), Irak

Merké steht für:
 Merké, Wadi in Guéra (Departement), Provinz Guéra, Tschad

Merke ist der Familienname folgender Personen:
 Else Merke (1920–2005), deutsche Politikerin (DBD), Volkskammerabgeordnete und Mitglied des Staatsrates der DDR
 Helmut Merke (1919–1988), deutscher Politiker (DBD), LPG-Vorsitzender in der DDR